Lemuroidea — надсемейство приматов подотряда мокроносых. Классификация дискуссионна. С точки зрения таксономии, слово «лемур» относится к роду лемуры, который в настоящее время включает лишь кошачьего лемура. В бытовом плане под «лемурами» понимают всех приматов Мадагаскара за исключением людей.

Таксономия лемуров дискуссионна. По одной версии, инфраотряд лемурообразных включает всех современных мокроносых в двух надсемействах: Lemuroidea (лемуры) и Lorisoidea (лориевые и галаго) Другая версия рассматривает Lorisoidea в составе отдельного инфраотряда Lorisiformes, отдельного от лемуров. Существует версия, по которой ай-ай помещают в отдельный инфраотряд, Chiromyiformes, остальных лемуров — в инфраотряд Lemuriformes, а лориобразных — в инфраотряд Lorisiformes.

К надсемейству Lemuroidea относятся ископаемые виды Propotto leakeyi и Plesiopithecus teras, родственные руконожке ай-ай.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Duke Lemur Center
 Lemur Conservation Foundation

Лемурообразные